Нью-Йорк Янкиз в сезоне Главной лиги бейсбола 1995 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 79 матчей в 145 проведённых играх. В плей-офф команда попала благодаря лучшей разнице побед и поражений среди всех команд, занявших второе место в дивизионах Американской лиги. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Сиэтл Маринерс и уступила в серии 2-3.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 4
 Выигрышей: 3
 Поражений: 1
 Процент побед: 75
 Очков набрано: 25
 Очков пропущено: 19

Май 

 Игр: 26
 Выигрышей: 10
 Поражений: 16
 Процент побед: 38.46
 Очков набрано: 116
 Очков пропущено: 151

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 13
 Поражений: 14
 Процент побед: 48.15
 Очков набрано: 151
 Очков пропущено: 139

Июль 

 Игр: 29
 Выигрышей: 17
 Поражений: 12
 Процент побед: 58.62
 Очков набрано: 150
 Очков пропущено: 130

Август 

 Игр: 31
 Выигрышей: 14
 Поражений: 17
 Процент побед: 45.16
 Очков набрано: 152
 Очков пропущено: 153

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 21
 Поражений: 6
 Процент побед: 77.78
 Очков набрано: 149
 Очков пропущено: 95

Октябрь 

 Игр: 1
 Выигрышей: 1
 Поражений: 0
 Процент побед: 100
 Очков набрано: 6
 Очков пропущено: 1

Плей-офф 
 Первый раунд Американской лиги:  Сиэтл Маринерс — Нью-Йорк Янкиз 3-2

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Нью-Йорк Янкиз
МЛБ в сезоне 1995